Karl Decker peut faire référence à :
 Karl Decker (1897-1945), un General der Panzertruppe allemand dans la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Karl Decker (1921-2005), un footballeur autrichien.